Натуральне число 584
 584 рік до нашої ери
 584 рік нашої ери